Osoby o tym nazwisku:
 Jędrzej Bednarowicz – polski koszykarz
 Zbigniew Bednarowicz – polski artysta plastyk, malarz, witrażysta i autor scenografii